Kane County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Kane County (Illinois)
Kane County (Utah)